Quy Nhon (vietnamesisch: Quy Nhơn) ist eine Stadt in Vietnam und die Hauptstadt der Provinz Bình Định.

Geographie 
Quy Nhon ist eine Küstenstadt und befindet sich etwa in der Mitte von Vietnam. Das Einzugsgebiet von Quy Nhon umfasst circa 284,28 km² und es leben dort etwa 255.000 Einwohner (2004), davon 234.000 in der Stadt selbst.

Geschichte 
Die Region um Quy Nhon war ab dem 11. Jahrhundert Zentrum des Cham-Königreiches Vijaya. Die Zitadelle von Cha Ban, unweit der Stadt gelegen, war Sitz der Königsdynastie. 1471 eroberten die Vietnamesen Vijaya und besetzten danach die Region. Die Cham flohen in den Süden oder nach Kambodscha.

Historisch gesehen war Quy Nhon eine Stadt, die hauptsächlich vom Fischfang und der Landwirtschaft lebte. Während des Vietnamkrieges war in der Stadt und seiner Umgebung eine große Präsenz der amerikanischen Streitkräfte mit einem großen Logistikstützpunkt und neu errichteten Flughafen direkt in der heutigen Innenstadt von Quy Nhon. Das Flughafenareal wurde Ende der 1990er Jahre vollständig aufgelöst, neu geplant und ist heute das neue Zentrum von Quy Nhon.

Wirtschaft 
Für die wirtschaftliche Entwicklung von Quy Nhon spielt insbesondere die direkte Küstenlage eine große Rolle. So besitzt Quy Nhon heute zwei Häfen mit Container-Terminals. Quy Nhon selbst hat mehrere Industriezonen sowie die Wirtschaftszone Nhơn Hội auf der zur Stadt Quy Nhon gehörenden Halbinsel Phương Mai (auch Ban Mai), die über eine seit 2006 fertiggestellte Brücke durch die Thị Nai Lagune direkt an den Stadtkern angebunden ist.

Hauptwirtschaftszweige der Stadt Quy Nhon sind: Holzverarbeitung, Natursteinverarbeitung, Futtermittelherstellung, andere verarbeitende Kleinbetriebe und Tourismus.

Kultur 
Der verstorbene Lyriker Han Mac Tu, ein in Vietnam bekannter Verfasser von Liebesgedichten des 20. Jahrhunderts, hat in Quy Nhon seine letzte Ruhestätte.

Religion 
Quy Nhơn ist Sitz des römisch-katholischen Bistums Qui Nhơn.

Klimatabelle

Persönlichkeiten 
 Xavier Le Pichon (* 1937), französischer Geologe und Pionier der Plattentektonik

Weblinks

Einzelnachweise 

Provinzhauptstadt in Vietnam
Bezirk in Vietnam